Валерий Николаевич Иванов () — советский и российский тренер по хоккею с шайбой.

Воспитанник куйбышевского хоккея («Восход»). Закончил Волгоградский институт физкультуры. Играл на позиции защитника в командах Новокузнецка, Новосибирска, Куйбышева, Череповца.

Работал тренером в командах СКА Куйбышев (1972—1974 — юношеская команда, 1974—1978 — второй тренер команды мастеров), «Кристалл» Саратов (1978—1982 — второй тренер), «Ижсталь» Ижевск (1982—1987, 1990—1992 — тренер и главный тренер; в сезоне 1984/85 команда повторила своё лучшее достижение — 9-е место в чемпионате), «Спутник» Нижний Тагил (1987—1990 — главный тренер; 2002—2004).

В 1992—1994 — тренер в ЦСК ВВС Самара, в сезоне 1994/95 провёл 15 матчей в качестве главного тренера.

Руководил детско-юношеской хоккейной школой ЦСК ВВС.

Примечания

Ссылки 
 Валерию Николаевичу Иванову исполнилось 70 лет
 https://hockey1946.ru/players/Ivanov_Valery_Nikolayevich_21_08_1947

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Локомотив» Новокузнецк
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК СКА Новосибирск
Игроки ХК «Алюминщик»
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Ижсталь»
Тренеры ХК «Спутник» Нижний Тагил
Тренеры ХК ЦСК ВВС
Тренеры ХК «Липецк»
Тренеры ХК «Нефтяник-Смена»
Тренеры Самарской области
Выпускники Волгоградской академии физической культуры